«Almaty Towers» (первоначальное название — «Рахат Тауэрс») — многофункциональный деловой комплекс из двух небоскрёбов в городе Алма-Ата. Деловой комплекс построен как офисный и торгово-развлекательный центр на первом этаже.

История и описание объекта 
Здание построено на месте хлебозавода № 1. Almaty Towers строился с 2004 по 2008 год рядом с отелем Rahat Palace. Две башни и отель соединены несколькими этажами внизу. Высота башен составляет 100 метров, количество этажей — 25. Другое известное алматинское здание гостиница «Казахстан» имеет такую же высоту. Общая площадь всего комплекса около 89 000 м². Интересной особенностью является особая подсветка зданий, особенно заметная в тёмное время суток.

После того, как Рахат Алиев (бывший зять Нурсултана Назарбаева) попал в опалу и бежал из страны, башни были переименованы в Almaty Towers.

В ноябре 2011 года в северную башню комплекса въехала Казахстанская фондовая биржа.

Архитектура 
Здание возведено по монолитно-каркасной технологии и облицованы серым керамогранитом в сочетании с тонированным витражным остеклением.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких зданий Казахстана

Ссылки 
 www.almatytowers.kz — Официальный сайт бизнес-комплекса
 В Алматы строится многофункциональный комплекс «Рахат Тауэрс»

Здания и сооружения Алма-Аты
Небоскрёбы Казахстана
Небоскрёбы, построенные в 2008 году
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров